Plaats in Indonesië
 Rahayu (Padureso), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Rahayu (Soko), een plaats in het bestuurlijke gebied Tuban in de provincie Oost-Java